Вашуташ (; железнодорожник):
  (SZVSE Stadion) — стадион в Сегеде, Венгрия.
 «Вашуташ» — название футбольных клубов:
 «Вашуташ» Будапешт (), известен как БВСК.
 «Вашуташ» Дербецен ( или DVSC), известен как «Дебрецен».
 «Вашуташ» Ньиредьхаза (), известен как .
 «Сегеди Вашуташ» Сегед, известен как .
 «Вашуташ» Суботица или «Сабадкаи Вашуташ» (Szabadkai Vasutas AK), известен как ЖАК Суботица.

См. также 
 Miskolci VSC (Miskolci Vasutas Sport Club (MVSC)) — спортивное объединение в Мишкольце, Венгрия.

Примечания